Osaonica est un toponyme qui peut désigner :
l'Osaonica, une rivière de Serbie, affluent de la Velika Morava ;
Osaonica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Osaonica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.